John Börjesson kan avse:

 John Börjeson (1835–1910), skulptör
 John Börjeson (1855–1932),  lektor
 John Börjesson (tidningsman) (1885–1955)

Se även
 Johan Börjesson (1790–1866), en svensk präst och dramatiker